Хамбург има више значења:
 Хамбург
 Хамбург (Ајова)
 Хамбург (Њујорк)
 Хамбург (Њу Џерзи)
 Хамбург (Арканзас)
 Хамбург (Илиноис)
 Хамбург (Минесота)
 Хамбург (Пенсилванија)